Figuera est un nom propre espagnol qui peut faire référence à :

Botanique 
 Figuera (Ficus carica), nom catalan du figuier. Le mot est à l’origine de plusieurs toponymes hispaniques.

Toponyme

Communes 
 La Figuera, commune espagnole de la comarque de Priorat, province de Tarragone en Catalogne ;
 La Font de la Figuera, nom valencien de Fuente la Higuera, commune espagnole de la province de Valence dans la Communauté valencienne ;

Cales 
 , cala de la commune de espagnole de Santanyí, à Majorque dans la communauté autonome des Îles Baléares ;
 , cala de la commune de espagnole de Calvià, à Majorque dans la communauté autonome des Îles Baléares ;
 Phare de Cala Figuera, phare situé à l'extrémité ouest de la Baie de Palma, sur la commune de Calvià.

Montagne 
 , vallée montagneuse de Sóller, à Majorque.

Propriété 
 , mas de la commune espagnole de Sant Mateu de Bages dans la province de Barcelone, dans la communauté autonome de Catalogne.

Patronyme 

 Ángela Figuera (1902-1984), écrivaine espagnole ;
  (1989-), footballier vénézuélien ;
 , mêdecin et femme politique vénézuélienne ;
  (1586-), religieux espagnol ;
 Joan Magrané Figuera (1988-), compositeur catalan ;
 Óscar Figuera (1954-), leader syndical et homme politique vénézuélien ;
  (2000-), modèle et reine de beauté vénézuélienne.

Divers 
 , nom de l’horloge de la mairie de Palma de Majorque.

Patronyme catalan